Katarzyna Owczarz – polska aktorka dubbingowa
 Karolina Owczarz – polska bokserka
 Łukasz Owczarz – polski siatkarz
 Radek Owczarz – polski perkusista